Glyphijulus är ett släkte av mångfotingar. Glyphijulus ingår i familjen Glyphiulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Glyphijulus